

Топоніми 
 Санукі — історична провінція в Японії, на острові Сікоку.
 Санукі — місто в Японії, в префектурі Каґава.